Расторгу́евский переу́лок — улица в центре Москвы на Пресне между Малой Грузинской улицей и улицей Пресненский Вал.

Происхождение названия 
Название дано в XIX веке по фамилии местного домовладельца. Неканоническое имя Расторгуй и фамилия Расторгуевы (Росторгуевы) известны с XVI века.

Описание 
Расторгуевский переулок начинается от Малой Грузинской напротив Зоологического переулка, проходит на запад до Пресненского Вала.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 3 — поликлиника № 220 (филиал № 3) ЦАО;

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Пресненского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Расторгуевский пер.: учреждения и организации.

Переулки Москвы